Aleksejevskaja je název pro několik stanic metra, nacházejících se v Ruské federaci a na Ukrajině:

 Aleksejevskaja (stanice metra v Moskvě) – stanice metra v Moskvě na Kalužsko-Rižské lince
 Aleksejevskaja (stanice metra v Charkově) – stanice metra v Charkově